

Населені пункти та їхні частини

 Хрустово — село в гміні Уйсце Пільського повіту Великопольського воєводства
 Хрустово — село в гміні Ґродзіськ-Велькопольський Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Хрустово — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Хрустово — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Хрустово — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Хрустово — частина села Куявка в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хрустово — частина села Воля-Соснова в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки